Il singolare del torneo di tennis Australian Indoor Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale 3–6, 7–5, 6–3, 3–6, 6–4 John Newcombe.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1973